Згорня Пристава (Видем) — поселення в общині Видем, Подравський регіон‎, Словенія
 Згорня Пристава (Словенське Коніце) — поселення в общині Словенське Коніце, Савинський регіон, Словенія